Primno är ett släkte av kräftdjur. Primno ingår i familjen Phrosinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Primno